Лучно — многозначный термин.

Известные значения:
 Лучно — озеро в Славковской волости Порховского района Псковской области России.
 Лучно — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии (55°25’42"N 28°57’23"E).